Pichler je priimek več oseb:
 Günter Pichler (*1940), avstrijski glasbenik
 Johannes W. Pichler, avstrijski pravnik
 Joe Pichler, ameriški igralec
 Karoline Pichler (1769—1843), avstrijski pisatelj
 Luigi Pichler, Giovanni Pichler, in Anton Pichler, nemško-italijanski graverji
 Anton Pichler (nogometaš), avstrijski nogometaš